Чемпіонат Білорусі з шахів — щорічний шаховий турнір, який організовується Міністерством спорту і туризму спільно з «Білоруською федерацією шахів». Є відбірковим змаганням до чемпіонату Європи.

Історія 
Перший чемпіонат Білорусі з шахів проводився в рамках Всебілоруського шахового з'їзду 1924 року. Переможцем турніру, який проходив за коловою системою з дванадцятьма учасниками, став лікар з Мінська Соломон Розенталь, який випередив Федора Дуз-Хотимирського. До війни вдалося провести дванадцять чемпіонатів.

У першому післявоєнному чемпіонаті 1947 року переміг майстер Володимир Сайгін, який переїхав до Білорусі. Третє місце посів Владас Мікенас, який виступав поза конкурсом. Відтоді турніри проводяться щорічно.

Найчастіше титул чемпіона діставався гросмейстеру В'ячеславові Дидишко — 11 разів. По сім разів перемагали Володимир Сайгін і Альберт Капенгут, по шість Гаврило Вересов і Олексій Суэтін.

Чемпіонати БРСР з 1924 по 1991 рік 

| valign="top" |
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! №
! Рік
! Чемпіонка
! Результат
! Систематурніру
|-
|1
|1928
|align=left|Дунер С.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 2
|1939
|align=left|Шамес
|
|
|-
| 3
|1952
|align=left|Невядомська Г.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 4
|1954
|align=left|Невядомська Г.
|
|
|-
| 5
|1955
|align=left|Некрасова
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 6
|1957
|align=left|Личковська Є.
|
|
|-
| 6
|1957
|align=left|Невядомська Г.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 7
|1959
|align=left|Чувашова Л.
|
|
|-
| 8
|1960
|align=left|Кіра Зворикіна
|
|
|-style="background:#efefef;"
|9
|1961
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|10
|1962
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
|11
|1963
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|12
|1965
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-style="background:#efefef;"
|13
|1966
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|14
|1968
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
|15
|1969
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-
|16
|1971
|align=left|Ожигіна Г.
|
|
|-style="background:#efefef;"
|17
|1973
|align=left|Кіра Зворикіна
|
|
|-
|18
|1974
|align=left|Костіна Т.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 19
|1975
|align=left|Кіра Зворикіна
|
|
|-
| 20
|1976
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 21
|1977
|align=left|Турапіна І.
|
|
|-
| 22
|1978
|align=left|Людмила Цифанська
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 23
|1979
|align=left|Ожигіна Г.
|
|
|-
| 24
|1980
|align=left|Турапіна І.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 25
|1981
|align=left|Ельміра Хоровець
|
|
|-
| 26
|1982
|align=left|Загорська Т.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 27
|1983
|align=left|Загорська Т.
|
|
|-
| 28
|1984
|align=left|Ельміра Хоровець
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 29
|1985
|align=left|Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 30
|1986
|align=left|Ботвинник І.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 31
|1987
|align=left|Ельміра Хоровець
|
|
|-
| 32
|1988
|align=left|Олена Заяц
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 33
|1989
|align=left|Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 34
|1990
|align=left|Кадимова І.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 35
|1991
|align=left|Ломакіна О.
|
|
|}
|}

Чемпіонати з 1992 року 

| valign="top" |
{|class="wikitable" style="text-align: left"
|-
|-style="text-align:center"
! №
! Рік
! Чемпіонка
! Результат
! Систематурніру
|-
| 36
| 1992
| Загорська Т.
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 37
| 1993
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 38
| 1994
| Загорська Т.
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 39
| 1995
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 40
| 1996
| Загорська Т.
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 41
| 1997
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 42
| 1998
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 43
| 1999
| Наталія Попова
|
|
|-
| 44
| 2000
| Наталія Попова
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 45
| 2001
| Тетенькіна І.
|
|
|-
| 46
| 2002
| Ганна Шаревич
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 47
| 2003
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-
| 48
| 2004
| Рахіль Ейдельсон
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 49
| 2005
| Ганна Шаревич
|
|
|-
| 50
| 2006
| Наталія Попова
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 51
| 2007
| Ганна Шаревич
| 8½ з 11
|колова
|-
| 52
| 2008
| Наталія Попова
| 8½ з 11
|швейцарська
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 53
| 2009
| Наталія Попова
| 7½ з 9
|колова
|-
| 54
| 2010
| Анастасія Зезюлькіна
| 7½ з 9
|колова
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 55
| 2011
| Ганна Шаревич
| 6½ з 9
|колова
|-
| 56
| 2012
| Анастасія Зезюлькіна
| 8 з 9
|колова
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 57
| 2013
| Анастасія Зезюлькіна
| 6½ з 9
|колова
|-
| 58
| 2014
| Марія Невесьолая
| 6½ з 9
|колова
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 59
| 2015
| Ланіта Стецко
| 7 з 9
|колова
|-
| 60
| 2016
| Анастасія Зезюлькіна
| 7½ з 9
|колова
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 61
| 2017
| Анастасія Зезюлькіна
| 7 з 9
|колова
|}
|}

Примітки

Література 
 Ройзман А. Я. Первый чемпион. // Шахматы. — 2005. — № 1. — С.36.

Шахи в Білорусі